Семенек:
 Семенёк — село в Становлянском районе Липецкой области
 Семенек — верхний приток Красивой Мечи; впадает в неё у села Прилепы
 Семенек — нижний приток Красивой Мечи; впадает в неё у села Сергиевское